Warburton (Verenigd Koninkrijk)
 Warburton (West-Australië)
 Warburton (Zuid-Afrika)